Микрорайон Отрадное (также «Вокзальный») возле железнодорожной платформы «Отрадное» основан в 1958 году «Брянским электромеханическим заводом».
На момент основания микрорайон включал в себя проф. училище № 3 с прилегающим к нему общежитием, столовой, мастерскими, а также два общежития (женское и мужское), принадлежащих заводу.

Все дома микрорайона относятся к улице Вокзальной и имеют нумерацию от 130 до 172 (дома имеют только чётную нумерацию).

Проезд осуществляется 
 Железнодорожным транспортом до платформы Отрадное;
 Рейсовыми городскими автобусами маршрутами 24,11, 9 (проездом 3, 54);
 маршрутными такси № 49 (проездом 15, 36, 76, 104, 116).

Хронология возведения
 В 1960 годах построена платформа для остановки железнодорожного транспорта, названная по расположенному неподалеку селу Отрадное.
 Спустя 18 лет со дня основания, в 1976 году, было решено построить жилой многоквартирный дом с номером 140 по Улице Вокзальная для работников завода. Появились первые магазины «Хлеб», «Молоко».
 Через 5 лет построен детский сад с номером 142. в том же году были возведены дом 144 (склад, магазин, позднее жилой дом), а также спортивная база «Волна» с ледовым кортом и футбольным полем (сейчас загородная база «Динамо»).
 в 1981 году началось возведение общеобразовательной школы № 63. а также завершалось строительство двух 5-этажных панельных многоквартирных домов и двух 9-этажных общежитий.

Далее год за годом продолжалось строительство остальных домов, магазинов, детских садов.

Последний построенный дом был закончен в 2010 году (долгострой с 1992 года), в нем  поселились военные ветераны.

Микрорайон Отрадное возле одноимённой станции сейчас имеет 
 4 многокомнатных общежития;
 12 многоквартирных домов;
 Детский сад «Гуси-лебеди»;
 Средняя общеобразовательная школа № 63;
 одно духовное учреждение «Владимирский храм»;
 Областное детское лечебное учреждение;
 8 торговых точек народного потребления.
 Учебно-тренировочная база «Динамо» Брянск

Микрорайоны городов Брянской области
Районы Брянска